Per provincia di Milano si può intendere:
 Provincia di Milano, esistita dal 1786 al 1797 nella Lombardia austriaca
 Provincia di Milano, esistita dal 1816 al 1859 nel Regno Lombardo-Veneto
 Provincia di Milano, esistente dal 1859 al 2014 nel Regno di Sardegna, nel Regno d'Italia e nella Repubblica Italiana